Иожеф Катона (; 1791—1830) — венгерский драматург.

Иожеф Катона изучал юриспруденцию, в 1810 году получил звание адвоката. Написал несколько драм, имевших большой успех: «Банк-Бан» (,(1821; положена в основу либретто национальной оперы Венгрии «Бан Банк», 1861), «Стефан I, король венгерский» (1813), «Разрушение Иерусалима» и др. Занимался переводами с немецкого языка. Имя Иожефа Катоны носит один из прославленных театров, а также улица Будапешта.

Примечания

Литература 
 

Драматурги Венгрии